Indywidualne Mistrzostwa Europy na Żużlu 2002 – cykl zawodów żużlowych, mających wyłonić najlepszych zawodników indywidualnych mistrzostw Europy w sezonie 2002. W finale zwyciężył Szwed Magnus Zetterström.

Finał 
 Rybnik, 21 września 2002

Bibliografia 
 Indywidualne Mistrzostwa Europy na Żużlu 2002

2002
2002 w sporcie żużlowym